Александр Бахру́шин:
 Бахрушин, Александр Алексеевич (1823—1916) — русский промышленник и филантроп.
 Бахрушин, Александр Михайлович (1900—1937) — командующий ВВС Киевского военного округа.